

Musica 
 Going! – brano del gruppo musicale giapponese KAT-TUN

Persone 
 Emil Göing (1912-1994) – cestista tedesco
 Joanna Going (1963) – attrice statunitense
 Sid Going (1943) – rugbista e allenatore di rugby neozelandese

Geografia

Austria 
 Going am Wilden Kaiser – comune nel distretto di Kitzbühel (Tirolo)

Altro 
 Going – gioco da spiaggia

Pagine correlate 
 Easy Going (disambigua)
 Going Back (disambigua)
 Going Places